August Erdmann ist der Name folgender Personen:

* August Erdmann (Theologe) (1801–1883), Pastor und Abgeordneter in Mecklenburg
 August Erdmann (Politiker) (1862–1938), Sozialdemokrat, Landrat, MdR